České příjmení Koštíř má více nositelů:

Jiří Koštíř (1928–1960), motocyklový závodník
Josef Koštíř (1907–2000), biochemik
Miroslav Koštíř (* 1961), prvoligový fotbalista a fotbalový trenér

Česká příjmení